Howtwa ist der Name von:

 Howtwa (Dorf), Dorf in der Ukraine
 Howtwa (Fluss), eines linksseitigen Nebenfluss des Psel